Cavendish är en nedslagskrater på månens baksida. Cavendish har fått sitt namn efter fysikern och kemisten Henry Cavendish.

Satellitkratrar

Se även 
 Lista över månens kratrar
 12727 Cavendish

Källor 
 

Kratrar på månen